Țigănești, comune della Romania nel distretto di Teleorman
 Țigănești, comune della Moldavia nel distretto di Strășeni